Das Wort Schmalenbeck bezeichnet zwei Orte:
 Schmalenbeck (Großhansdorf) in Schleswig-Holstein 
 den dort gelegenen U-Bahnhof Schmalenbeck.
 Schmalenbeck (Grasberg) in Niedersachsen.